Rodas – comune della provincia di Cienfuegos a Cuba

Persone 
 Arturo Rodas – compositore ecuadoriano
 Cristian Rodas – ex cestista paraguaiano
 Gaspar de Rodas – amministratore coloniale spagnolo
 Gerson Rodas – calciatore honduregno
 Haroldo Rodas – politico ed economista guatemalteco
 Héctor Rodas – calciatore spagnolo
 Jorge Rodas – ex calciatore guatemalteco
 Julio Rodas – ex calciatore guatemalteco
 Luis Rodas – calciatore honduregno